Ju Manu Rai (1 de março de 1983) é um futebolista nepalês que atua como atacante. Mede 1,63m e pesa 61kg.

Desde 2003 joga no Nepal Police Club.

Referências 
 http://www.ogol.com.br/jogador/ju_manu_rai/2009_2010/ficha/139/default/119296

Futebolistas do Nepal